Legata alla società parigina fin da quando ha assorbito l' rilevandone il posto in Division 1 Féminine, ha maturato oltre 200 presenze nella massima divisione del campionato francese di calcio femminile. Ha inoltre indossato la maglia della nazionale francese, dalle giovanili, laureandosi con la formazione Under-19 campionessa d'Europa all'edizione di Slovacchia 2016, fino alla nazionale maggiore con la quale ha partecipato al Mondiale di Canada 2015.

Carriera

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 3 aprile 2022.

Palmarès

Nazionale 
 
 2016

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale francese